Mecze Mistrzostw Świata w grupie H odbywały się w dniach 24, 28 listopada oraz 2 grudnia.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek
 FP - fair play

Mecze

Urugwaj – Korea Południowa 

Zawodnik meczu:
 Federico Valverde

Portugalia – Ghana 

Zawodnik meczu:
 Cristiano Ronaldo

Korea Południowa – Ghana 

Zawodnik meczu:
 Mohammed Kudus

Portugalia – Urugwaj 

Zawodnik meczu:
 Bruno Fernandes

Korea Południowa – Portugalia 

Zawodnik meczu:
 Hwang Hee-chan

Ghana – Urugwaj 

Zawodnik meczu:
 Giorgian de Arrascaeta

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa H Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022